Fisch steht für:

 Fische, im Wasser lebende Wirbeltiere mit Kiemen
 Speisefisch, eine Lebensmittelkategorie
 Fische (Sternbild)
 Fische (Tierkreiszeichen)
 Fisch (Christentum), religiöses Symbol
 Fisch (Wappentier), gemeine Figur in der Heraldik
 Fisch (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Fisch (Familie), Schweizer Unternehmerfamilie
 eine Yoga-Übung, siehe Matsyasana

Fisch ist der Name folgender Orte:
 Fisch (Saargau), Ortsgemeinde in Rheinland-Pfalz

Siehe auch:

 Fysh
 Fisch-Luzie
 Rührfisch
 Zwiebelfisch (Buchdruck)
 Fish
 Fiche
 Visch